Amos je lahko:

 Amos, biblijski prerok 
 Amos, priimek
 Amos, kraj v Kanadi
 Škofija Amos, rimskokatoliška škofija s sedežem v Amosu v Kanadi